Göteborg  kan syfta på:

Geografi

Sverige
 Göteborgs kommun – en kommun i Västra Götalands län, bildad 1971
 Göteborg – tätort som omfattar bebyggelsen i Göteborg och dess närområde
 Göteborgs stad (stadskommun) – föregångaren till Göteborgs kommun, existerade 1603–1611 och 1621–1970 i dåvarande Göteborgs och Bohus län
 Göteborgsregionens kommunalförbund – ett kommunalförbund i Västsverige, bildat 1949
 Storgöteborg – en av SCB definierad storstadsregion bestående av 13 kommuner
 Göteborgs stift – ett kyrkoadministrativt område inom Svenska kyrkan, bildat 1665
 Göteborgs och Bohus län – ett tidigare län som 1998 uppgick i Västra Götalands län

Fartyg

 Ostindiefararen Götheborg – ett segelfartyg

Föreningar
 Göteborgs Badmintonklubb – en badmintonklubb
 Kopparbergs/Göteborg FC – en damfotbollsklubb
 Göteborgs FF – en fotbollsförening
 IFK Göteborg – en fotbollsklubb
 RBK Göteborg – en innebandyklubb
 Göteborgs IK – en ishockeyklubb
 Göteborg Marvels – ett svenskt amerikanskt fotbollslag
 Göteborgs Schackförbund – ett schackförbund

Företag
 Göteborgs Kex – en tillverkare av kex
 Göteborgs Rapé – en snussort

Se även
 Göteborgs flygplats – flera
 Göteborgs nation – flera
 Göteborgs spårvägar – flera
 Göteborgs Stad Majorna – flera
 Gothenburg – en stad i Nebraska, USA